Bordo Laguna de las Casas är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Jiménez och delstaten Tamaulipas, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Bordo Laguna de las Casas ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo Laguna de las Casas är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bordo Laguna de las Casas. Runt Bordo Laguna de las Casas är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander Jiménez,  km väster om Bordo Laguna de las Casas. Omgivningarna runt Bordo Laguna de las Casas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Tamaulipas